Yummy:
  — альбом KC и Sunshine Band
 Yummy — песня Джастина Бибера
  — песня Гвен Стефани
  — песня Чело